Si definiscono liberaldemocratiche le persone aderenti a forze politiche ispirate ai principi del liberalismo democratico, molte delle quali richiamano la loro ideologia già nel nome. Tra i partiti con questo nome questi si ricordano:

Liberal Democrats, partito politico britannico
Liberal Democratici, partito politico italiano fondato da Lamberto Dini e attualmente guidato da Italo Tanoni.
Patto - Partito dei Liberaldemocratici, partito politico italiano creato da Mario Segni riformando il suo Patto Segni con l'adesione di Carlo Scognamiglio.
Federazione dei Liberaldemocratici, movimento nato da una scissione del precedente, che nel 2005 candidò Marco Marsili alla presidenza della regione Lombardia.
Italia Unita dei Liberaldemocratici, noto anche come Liberaldemocratici-Basta tasse, movimento fondato dall'ex parlamentare Luciano Garatti.
Partito dei Liberal Democratici, partito politico croato poi confluito nel Partito Popolare Croato - Liberal Democratici.